Gordon Fraser je lahko:

Gord Fraser (hokejist) (1902–1966), kanadski hokejist
Gord Fraser (kolesar) (rojen 1968), kanadski cestni kolesar
Gordon Fraser (1911–1981), britanski založnik
Gordon Fraser (igralec) (rojen 1977), škotski igralec
Gordon Fraser (politik) (1891–1960), kanadski politik in poslanec